Eurasburg (Opper-Beieren)
Eurasburg (Zwaben)